БЕТА-УФО (BETA-UFO) е изследователска организация, основана в Индонезия.

Занимава се с проучването на сигнали за аномалийни летящи обекти и „летящи чинии“ на територията на страната.

Директор на организацията е Нур Агустинус. Той казва, че:

Вижте също 
 Джей Салатун
 УФОНЕЗИЯ

Уфологични организации
Организации в Индонезия
Наука в Индонезия